Села:
 Окіп — Полтавська область, Лубенський район
 Окіп — Сумська область, Краснопільський район
 Окіп — Сумська область, Путивльський район
 Окіп — Сумська область, Ямпільський район
 Окіп — Харківська область, Золочівський район
 Окіп — Хмельницька область, Білогірський район

 Окіп — колишній хутір Козівського району Тернопільської області, виключений з облікових даних і приєднаний до села Золочівка
Природоохороний об'єкт:
 Окіп — лісовий заказник, Кіровоградська область